Il singolare del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Sandy Mayer 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Bill Scanlon (quarti di finale)
 Brian Gottfried (campione)
 Vincent Van Patten (primo turno)

 Phil Dent (secondo turno)
 Hank Pfister (quarti di finale)
 Butch Walts (primo turno)
 Paul McNamee (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surrey Grass Court Championships 1980